El topónimo Gurley puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Gurley, un pueblo en el estado de Alabama.
 Gurley, una villa en el estado de Nebraska.
 Gurley, un distrito electoral en el estado anterior.